Patriot — в переводе с англ.: патриот, в качестве имени собственного может означать:
 Пэтриот — зенитный ракетный комплекс
 UAZ Patriot — автомобиль